Lasson (Calvados)
 Lasson (Yonne)

Personen
 Jacob Lasson was een classicus in de Spaanse Nederlanden en Holland (16e-17e eeuw)